Boomerang kan avse:

 Boomerang (TV-kanal) – en TV-kanal från Cartoon Network
 Boomerang (film) – amerikansk film från 1992
 Boomerang (klädmärke) – ett klädmärke
 Bang en boomerang – poplåt som Svenne & Lotta sjöng i Melodifestivalen 1975
 BOOMERanG – ett sub-orbitalt ballongburet experiment som studerade den kosmiska bakgrundsstrålningens egenskaper under två flygningar 1997 och 2003

Se även
 Bumerang – ett böjt, platt kastredskap
 Bumerang (TV-program) – ett historiskt inriktat TV-program i SVT